Rainha de Sabá — personagem histórica presente na Bíblia, na Torá e no Alcorão

Cinema
 The Queen of Sheba — filme mudo de 1921 exibido no Brasil como A Rainha de Sabá
 La regina di Saba — filme épico italiano de 1952, conhecido no Brasil como A Rainha de Sabá

Desambiguações de personagens
Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião